Filthy! – album di Papa John Creach del 1972
 Filthy – album di Egyptian Lover del 1988
 Filthy – singolo di Justin Timberlake del 2018